ICA steht für:
 Independent Component Analysis, ein Verfahren zur Mustererkennung/Signaltrennung
 Independent Computing Architecture, ein Netzwerkprotokoll des Unternehmens Citrix
 Inköpscentralernas Aktiebolag, eine schwedische Supermarktkette
 Innovative Communications Alliance, (Microsoft – Nortel-Allianz zu liefern Unified Communications-Kunden weltweit).
 Institute of Contemporary Arts, eine Kunsthalle in London
 Institute of Culinary Art, Bildungseinrichtung
 Instituto do Cinema e do Audiovisual, der staatlichen Filmförderungsanstalt Portugals
 Inter Callings Analysis, ein Verfahren zum Analysieren von Aufrufestrukturen in Programmcode
 Intercompany Agreement, ein Abkommen zwischen Konzerngesellschaften
 Interfaculty Committee Agraria, Association for European Life Science Universities
 Internal carotid artery, englisch für die Arteria carotis interna
 International Cartographic Association, siehe Internationale Kartographische Vereinigung
 International Christian Association, eine Menschenrechtsorganisation
 International Commission for Acoustics
 International Communication Association, eine internationale Vereinigung, die sich auf wissenschaftlicher Ebene mit den Themenbereichen Kommunikation und Massenmedien beschäftigt
 International Congress of Actuaries
 International Congress of Americanists
 International Controlling Association
 International Co-operative Alliance, der internationale Genossenschaftsverband
 International Council on Archives, siehe Internationaler Archivrat
 Internationale Camera Actiengesellschaft, ein ehemaliger Kamerahersteller aus Dresden
 Irish Citizen Army, ein Vorläufer der heutigen IRA
 Jewish Colonization Association

Ica steht für:
 Ica, eine peruanische Regionalhauptstadt
 Río Ica, ein Fluss in Peru
 Region Ica, eine peruanische Region
 Provinz Ica, in Peru
 Rio Içá, brasilianischer Name des Río Putumayo, ein Zufluss des Amazonas 

ica steht für:
 Ica (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät aus dem Dialektkontinuum Ede (Sprache) (yoruboide Sprache) in Benin und Togo

Abkürzung